Vier Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Aboukir.

 HMS Aboukir (1789), ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen, die 1789 als französische Linienschiff Aquilon vom Stapel lief und 1798 während der Seeschlacht bei Abukir durch die Royal Navy gekapert wurde. Sie wurde 1802 abgewrackt.
 HMS Aboukir (1807), ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen, das 1807 vom Stapel lief. Ab 1824 ausschließlich vor Anker eingesetzt und 1838 abgewrackt.
 HMS Aboukir (1848), ein Linienschiff zweiter Klasse mit 90 Kanonen, das 1848 vom Stapel lief. 1858 mit Schraubenantrieb ausgestattet und 1877 verkauft.
 HMS Aboukir (1900), ein Panzerkreuzer der Cressy-Klasse, der 1900 vom Stapel lief. Am 22. September 1914 mit zwei seiner Schwesterschiffe vom deutschen U-Boot U 9 versenkt.

Literatur 
 

Aboukir